Richard Bright (1789–1858), angol orvos, patológus, utazó, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (1833)
 Richard Bright (1937–2006) amerikai színművész, a Keresztapa-filmekben Al Neri alakítója